

Zdarzenia astronomiczne 
 9 maja – obrączkowe zaćmienie Słońca
 1 listopada – całkowite zaćmienie Słońca

XI wiek p.n.e.